El término Gran Premio de España puede referirse a:

 Gran Premio de España de Automovilismo.
 Gran Premio de España de Motociclismo.